

Ракитниця () — село в Видинській області. Входить до складу общини Брегово.
 Ракитниця () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.

Ракитниця () — село в общині Рибниця.

Ракитниця — село в громаді Вір'є Копривницько-Крижевецької жупанії Хорватії.